Иван Яковлевич Васильев:
 Васильев, Иван Яковлевич (1797—1821 или после 1838) — русский мореплаватель, штурман, исследователь северной части Тихого океана.
 Васильев, Иван Яковлевич (1886—1942) — священник Русской православной церкви, священномученик.